Александр Яровенко:
 Яровенко, Александр Александрович (род. 1988) — украинский легкоатлет.
 Яровенко, Александр Евгеньевич (род. 1987) — украинский футболист, нападающий.